I Could Be the One – singolo di Stacie Orrico del 2004
I Could Be the One – singolo di Avicii del 2012